Alemagna – Industria dolciaria
 Strada statale 51 di Alemagna – Strada statale tra San Vendemiano e Dobbiaco
 Strada Statale 51 bis di Alemagna – Strada statale tra Pieve di Cadore e Lozzo di Cadore
 Alemagna o Alemannia – stato storico nato dalla dissoluzione dell'impero carolingio
 Alemagna – toponimo antico e letterario per riferirsi alla Germania

Persone 
 Alberto Alemagna – politico italiano
 Beatrice Alemagna – scrittrice e illustratrice italiana
 Emilio Alemagna – architetto e ingegnere italiano
 Gioacchino Alemagna – pasticcere ed imprenditore italiano, fondatore dell'Alemagna
 Giorgio d'Alemagna – barone del regno di Napoli